Een onafhankelijkheidsoorlog, een militaire poging van een rebellenbeweging tot afscheiding (secessie) van een gebied van een staat om een nieuwe staat te vormen
De Amerikaanse Burgeroorlog (1861–1865), ook wel bekend als de Secessieoorlog

Zie ook 
successieoorlog, een gewapend conflict tussen twee of meer individuen over de erfopvolging van een overleden of afgezette monarch